Ebony (engl. Ebenholz) heißen:

Mehrere Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ebony (Arkansas)
 Ebony (Texas)
 Ebony (Virginia)

 Eine Zeitschrift, siehe Ebony (Zeitschrift)

 Trägerinnen des Vornamens Ebony:
 Ebony Browne, US-amerikanische Singer-Songwriterin
 Ebony Thomas, auch Ebony Bones, britische Schauspielerin, Songwriterin und Sängerin

Siehe auch:
 Ebony and Ivory, ein Lied von Paul McCartney und Stevie Wonder
 Ebony Ridge, Gebirgskamm in der Ross Dependency, Antarktika
 Ebony Tears, eine schwedische Death-Metal-Band
 Ebony Wall, deutsche Metal-Band
 Ebony Wall (Antarktika), Felswand im Grahamland, Antarktika